Cet article présente les variations d'IDH (indice de développement humain) depuis 1990, calculées par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et présentées dans le rapport sur le développement humain.

La méthode utilisée pour calculer l'IDH varie avec le temps et les valeurs d'IDH ne sont pas strictement comparables d'un rapport à l'autre. Cependant, le PNUD a mis en place un outil permettant de comparer les valeurs d'IDH depuis 1990, calculées avec la même méthode. Le tableau ci-dessous reprend ces valeurs, qui peuvent donc être comparées entre années et pays.

Valeurs 
Les pays sont classés en 4 groupes : IDH très élevé (supérieur à 0,800) en vert foncé, élevé (entre 0,700 et 0,799) en vert, moyen (entre 0,550 et 0,699) en jaune, et faible (strictement inférieur à 0,550) en rouge.

Statistiques 
Les valeurs d'IDH, lorsqu'elles sont aggrégées, peuvent fournir des statistiques permettant de suivre plus facilement l'évolution de l'IDH selon différents critères.

Nombre de pays par valeur d'IDH

IDH moyen par niveau de développement 
En excluant les pays dont l'IDH n'a pas été calculé, l'évolution de l'IDH est suivi selon le niveau de développement du pays et par région du monde.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Indice de développement humain
 Liste des pays par IDH

Liens externes 
 Évolution de l'IDH par pays
 

Développement humain
Liste de pays